

Astronomia 
 A7 – sottoclasse della classificazione stellare

Codici 
 A7 – codice vettore IATA di Air Plus Comet
 A-7 – designazione degli aerei USA per Vought A-7 Corsair II

Musica 
 A7 – accordo musicale di La settima dominante secondo la notazione inglese

Altro 
 A7 – formato standard ISO 216 per la carta
 Apple A7 – microprocessore adoperato in alcuni prodotti della Apple, come l'iPhone 5s, l'iPad Air e l'iPad mini 2
 A7 – tomba dell'Antico Egitto parte delle Tombe dei Nobili

Pagine correlate 
 Autostrada A7